Капелла Святого Петра в оковах () — малая церковь (капелла) в Тауэре в стиле Тюдор-Ренессанса, возведённая в 1520 году. Название восходит к евангельскому повествованию: заточению святого Петра в темницу в Иерусалиме при Ироде Агриппе. В капелле погребены многие известные заключённые, казнённые в Тауэре, в том числе Анна Болейн, Екатерина Говард и леди Джейн Грей.

История 
Существующее здание было перестроено для Генриха VIII сэром Ричардом Чамли в 1519—1520 годах, но старая церковь находилась на этом месте ещё до нормандского завоевания.

В капелле расположено много памятников истории и искусства. В северо-западном углу находится памятник Джону Холланду, герцогу Эксетер, констеблю Тауэра (ум. 1447). Под центральной сводчатой галереей находится эффигия сэра Ричарда Чамли, лейтенанта Тауэра (ум. 1521). В алтаре можно увидеть впечатляющий надгробный памятник сэру Ричарду Блаунту (ум. 1564) и его сыну Майклу (ум. 1610), оба были лейтенантами Тауэра в тюдоровскую эпоху и свидетелями многих казней.

В капелле сохранился прекрасный орган XVII века, украшенный резьбой знаменитого английского мастера Гринлинга Гиббонса.

Захоронения 

В капелле похоронены многие государственные заключённые, казнённые или умершие в Тауэре:
 Эдмунд Дадли (1510)
 Джеральд Фицджеральд, 9-й граф Килдэр (1534)
 Томас Мор (1535)
 Джон Фишер (1535)
 Анна Болейн (1536)
 Её брат Джордж Болейн, виконт Рочфорд (1536)
 Его супруга Джейн Болейн, виконтесса Рочфорд (1542)
 Томас Кромвель (1540)
 Маргарет Поул, графиня Солсбери (1541)
 Екатерина Говард (1542)
 Томас Сеймур, 1-й барон Сеймур из Садли (1549)
 Эдуард Сеймур, 1-й герцог Сомерсет (1552)
 Джон Дадли, 1-й герцог Нортумберленд (1553)
 Его сын Гилфорд Дадли (1554)
 Леди Джейн Грей, «королева девяти дней» (1554)
 Томас Говард, 4-й герцог Норфолк (1572)
 Его сын Филипп Говард, 20-й граф Арундел (1595)
 Роберт Деверё, 2-й граф Эссекс (1601)
 Кристофер Блант (1601)
 Джон Элиот (1632)
 Джеймс Скотт, 1-й герцог Монмут (1685)
 Джордж Джеффрис, 1-й барон Джеффрис из Уэма (1689)

Примечания 

Здания и сооружения, построенные в 1520 году
Тауэр
Англиканские храмы Великобритании
Готическая архитектура Великобритании
Храмы Святого Петра
Усыпальницы Великобритании